До () в сольмизации (сольфеджио) — мнемоническое обозначение первой ступени диатонического звукоряда. Обозначается латинской буквой C. Отстоит на полутон от си и на целый тон от ре. Энгармонична ноте предыдущей октавы си-диез (H♯).

Частота звука в первой октаве (равномерно темперированный строй): .

Происхождение названия 
Изначально называлась «ут» (Ut) по первому слову первой строчки гимна на латинском языке (Ut queant laxis; «Дабы ослабевшими…»), в котором каждая последующая строчка исполнялась на тон выше предыдущей. Изобретателем такого мнемонического приёма («гвидонов слог») был Гвидо Аретинский. В XVII веке нота была переименована в «до».

Нотные обозначения

Примечания

Литература

Ссылки 
 Music theory online: staffs, clefs & pitch notation 

Музыкальные термины
Музыкальные звуки